Фонтана, Джованни (ок. 1395 — ок. 1455) — венецианский врач и инженер.
 Фонтана, Джованни (1540–1614) — швейцарско-итальянский архитектор, брат Доменико Фонтана.
 Фонтана, Джованни Мария (1670—1712) — швейцарско-итальянский архитектор, работавший в России, также известный как Франческо Фонтана.